Niemcy:
 Plate – dzielnica Lüchow (Wendland)
 Plate – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Ludwigslust-Parchim

Osoby:
 Anna Plate – niemiecka malarka
 Christina Plate – niemiecka aktorka
 Enrico Platé – włoski kierowca

Inne:
 (9158) Platè – planetoida
 River Plate – kluby piłkarskie

Zobacz też:
 Plathe